Ди́мерська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиці 
 Димерська вулиця — вулиця в Святошинському районі міста Києва.
 Димерська вулиця — вулиця в селі Зоря.

Провулки 
 Димерський провулок — вулиця в селі Красилівка.